Saint-Philibert – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Bretania, w departamencie Morbihan.
 Saint-Philibert – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Côte-d’Or.